Microhelia är ett släkte av fjärilar. Microhelia ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
Microhelia